Davids (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in Denemarken
 Willibrord Davids (1938), Nederlands jurist en voorzitter van de Commissie-Davids
 Louis Davids (1883-1939), Nederlands cabaretier en revueartiest, en broer van Heintje
 Heintje Davids (1888-1975), Nederlands variété-artieste en zus van Louis
 Aäron Davids (1985-1945), opperrabbijn van Rotterdam
 Henry Davids, Engelse olympisch schermer
 Fadlu Davids, Zuid-Afrikaanse voetballer
 Faiek Davids, Zuid-Afrikaanse cricket professional
 Hendrik Jan Davids, professioneel tennisser
 Henry Davids, Zuid-Afrikaanse cricket professional
 Lance Davids, Zuid-Afrikaanse profvoetballer
 Neil Davids, Engelse profvoetballer
 Edgar Davids (1973), profvoetballer
 Lorenzo Davids (1986), diens neef en ook profvoetballer